Towada (十和田市 ; -shi) peut désigner
 Towada, la ville du Japon
 le volcan Towada, situé près de la ville
 le lac Towada, lac qui s'est formé dans la caldeira du volcan. Il donne son nom au :
 Towada Lacus, l'un des Lacs d'hydrocarbures de Titan, l'un des satellites de Saturne.

Homonymie de toponyme